Système U steht für:

 Système U (Unternehmen), eine französische Lebensmittelhandelskette
 Système U, früherer Name von Castorama (Radsportteam), ein französisches Radsportteam (1986 bis 1995)
 Système U (Radsportteam), Puch-Wolber-Campagnolo oder Wolber-Spidel, französisches Radsportteam (1981 bis 1984)